Aldeias (Armamar), een plaats in de Portugese gemeente Armamar
 Aldeias (Gouveia), een plaats in de Portugese gemeente Gouveia
 Aldeias Altas, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão